Kurtna (Alutaguse), een plaats in de Estlandse gemeente Alutaguse, provincie Ida-Virumaa
 Kurtna (Saku), een plaats in de Estlandse gemeente Saku, provincie Harjumaa
 Kurtna (Väike-Maarja), een plaats in de Estlandse gemeente Väike-Maarja, provincie Lääne-Virumaa